Hyper-converged infrastructure - infrastruttura software che virtualizza gli elementi di un sistema hardware convenzionale.
 Host controller interface – interfaccia host controller. L'host controller interface è un'interfaccia che permette la comunicazione tra un host controller hardware (per es. USB o FireWire) di comunicare con un driver software che si occuperà della gestione dell'host. Il driver è solitamente fornito insieme al sistema operativo del computer, ma può essere implementato in dispositivi hardware (per es. un microcontrollore) per applicazioni specifiche.
 Human-computer interaction – interazione uomo-computer